Дитя человеческое
 Дитя человеческое (фильм, 1991)
 Дитя человеческое (фильм, 2006)

См. также 
 Дитте — дитя человеческое
 Сын человеческий (значения)